Un total de seis buques de la Royal Navy han recibido el nombre de HMS Trident o HMS Trydent, como mención al Tridente, asociado en las mitologías griega y romana como atributo del dios del mar Neptuno - Poseidón 

  fue un navío de línea de 58 cañones y cuatro cubiertas, que anteriormente, fue el navío francés Trident, capturado por Gran Bretaña en 1695. fue hundido para usarlo como rompeolas en 1702.

  fue un navío de línea de tres cubiertas de 64 cañones, que anteriormente, fue el navío francés Trident, capturado por Gran Bretaña en 1747 en la batalla del Cabo de Finisterre y que fue vendido en 1763.

  fue un navío de línea de 64 cañones y tres cubiertas botado en el año 1768 en Portsmouth y vendido en el año 1816.

  fue una balandra construida por Ditchburn & Mare en el año 1845 en Blackwall, (Londres), y que fue desguazada en 1866.

 , anteriormente HMS Offa, fue un destructor encargado por la Amada Imperial Otomana perteneciente a la clase Talisman, fue requisado por las autoridades británicas cuando estaba en construcción con motivo de la Primera Guerra Mundial. Fue botado 1915 y vendido en 1921.

  fue un submarino de la clase T construido por Cammell Laird, en Birkenhead en el año 1937 y que fue vendido para desguace en 1947.

En la ficción 
 El HMS Trident es un destructor trimarán stealth de clase Tridenten la novela de John Birmingham El eje del tiempo.

Nombres de buques británicos